Johann Heinrich Haeberlin ist der Name folgender Personen:

* Johann Heinrich Haeberlin (Museumsleiter) (1738–1808), deutscher Jurist und Museumsleiter
 Johann Heinrich Haeberlin (Architekt) (1799–1866), deutscher Architekt